Максим Шано (; 21 ноября 1989, Нанси, Франция) — люксембургский футболист, защитник клуба «Нью-Йорк Сити» и сборной Люксембурга.

Биография

Клубная карьера 
Родился 21 ноября 1989 года во французском городе Нанси и является воспитанником одноимённого клуба. Выступал за молодёжные команды французского клуба «Реймс» и английского «Шеффилд Юнайтед», а также сыграл 5 матчей за «Мансфилд Таун» в Национальной лиге. В 2009 году вернулся во Францию, где подписал контракт с клубом «Ле-Ман», однако сезон провёл в резервной команде клуба, выступавшей в четвёртом дивизионе. Сезон 2010/2011 отыграл во французской Лиге 3 за клуб «Гёньон». Осенью 2011 года в качестве свободного агента перешёл в клуб второй лиги Бельгии «Уайт Стар Волюве», за который сыграл 44 матча и забил 1 гол. В 2013 году подписал контракт с клубом Лиги Жюпилер «Беерсхот», в котором закончил сезон 2012/13. Однако по итогам сезона клуб вылетел во второй дивизион и игрок перешёл в другой клуб высшей лиги «Кортрейк». Летом 2016 года подписал контракт с клубом MLS «Нью-Йорк Сити».

Карьера в сборной 
Дебютировал за сборную Люксембурга 7 июня 2013 года в матче отборочного турнира чемпионата мира 2014 против сборной Азербайджана, в котором отыграл все 90 минут.

Итого: сыграно матчей: 35 / забито мячей 3; победы: 8, ничьи: 5, поражения: 22.

Личная жизнь 
В марте 2018 года Шано получил грин-карту США, благодаря чему перестал считаться легионером в MLS.

Примечания 

Футболисты Люксембурга
Игроки сборной Люксембурга по футболу
Игроки ФК «Шеффилд Юнайтед»
Игроки ФК «Мансфилд Таун»
Игроки ФК «Ле-Ман»
Игроки ФК «Геньон»
Игроки ФК «Уайт Стар Брюссель»
Игроки ФК «Беерсхот»
Игроки ФК «Кортрейк»
Игроки ФК «Нью-Йорк Сити»